Frania – nazwa pralki
 Frania – zdrobnienie imienia Franciszka

Zobacz też 
 Niania Frania Maj – bohaterka serialu Niania
 Terrorystka Frania – utwór grupy Pidżama Porno